Rubber Soul — южнокорейская гёрл-группа, дебютировавшая 10 февраля 2015 года с синглом «Life» с участием Mad Clown, который также помог их наставнику. Трио сформировали лейблы: Universal Music Korea, Happy Tribe Entertainment и withHC. Группа названа в честь альбома The Beatles Rubber Soul. Это название предназначено для того, чтобы показать желание трио соединиться со своей аудиторией.

История 
Группа представила свой сингл «Life» 10 февраля 2015 года на шоу SBS MTV The Show. Это ознаменовало их официальный дебют, и группа продолжила рекламные акции на различных шоу в течение нескольких месяцев с «Life» и их боковым треком «Lonely Friday» с функциями Jinsil Mad Soul Child.

Rubber Soul продолжали продвигать свои синглы на уличных выступлениях в Хонгдэ, а также исполняли неизданные песни, такие как «Choice» и «Beautiful Woman».

В феврале они приняли участие в SNL Korea 6 в качестве гостя в эпизоде ​​1.

Трио также участвовало в иллюстрированном журнале Dazed в апреле.

В сентябре группа выступала вместе с другими корейскими артистами, такими как MYNAME, G-Friend, Galaxy Express, T-ARA, MAMAMOO и другие, в сентябре для фестиваля Asian Music Network.

В октябре 2015 года группа участвовала вместе с Giriboy, Black Nut и Genius Nochang в «1-м взгляде» для Vans и зимней коллекции «Designed for the Elements».

Сольная деятельность 
Ким участвовала в Unpretty Rapstar 2 в качестве дополнительного участника, начиная с эпизода 6.

Участники 
 Лала (라라) — лидер, рэпер, вокалист
 Чой Чо (최초) — вокалист
 Ким (김) — рэпер, вокалист

Дискография

Южная Корея

Синглы 
 «Life» (2015)
 «Lonely Friday» (2015)
 «I Wish You Good Luck» (mixtape)
 «Freedom» (2017)

Фильмография

Телевидение 
 SNL Korea 6 (эпизод № 1)

Ссылки 
 https://web.archive.org/web/20170416184942/http://www.naver.com/err/notfound.html
 http://www.segye.com/content/html/2015/10/23/20151023001635.html?OutUrl=naver
 http://star.mt.co.kr/view/stview.php?no=2015091118314978914&type=1&outlink=1
 http://sports.chosun.com/news/ntype.htm?id=201503280100338750022194&servicedate=20150327
 http://osen.mt.co.kr/article/G1110079927
 http://www.nspna.com/news/?mode=view&newsid=123995
 http://tenasia.hankyung.com/archives/468573

Гёрл-группы Республики Корея
Музыкальные коллективы, появившиеся в 2015 году